Static,  album du groupe américain Cults ;
 Static-X,  groupe de metal industriel américain ;
 , film de Mark Romanek sorti en 1985 ;
 , film de Todd Levin sorti en 2012.